Deseine ist der Familienname von;

 Claude-André Deseine (1740–1823), französischer Bildhauer
 Valérie Deseine (* 20. Jahrhundert), französische Filmeditorin